Михаил Соколов:
 Соколов, Михаил Андреевич (1859—1942) — писатель и педагог-методист, воспитанник Московской духовной академии.
 Соколов, Михаил Андрианович (1919—2011) — командир бронекатера, Герой Советского Союза.
 Соколов, Михаил Анисимович (1925—2003) — Герой Советского Союза.
 
 Соколов, Михаил Георгиевич (1875—1953) — советский художник и график.
 Соколов, Михаил Дмитриевич (1904—1992) — советский писатель, инженер, главный редактор журнала «Дон», лауреат Сталинской премии.
 Соколов, Михаил Егорович (1923—1993) — Герой Советского Союза.
 Соколов, Михаил Евгеньевич (1860—?) — фольклорист, автор пособий по философии, воспитанник Казанской духовной академии.
 
 Соколов, Михаил Ильич (1845—1895) — писатель и духовно-общественный деятель, протоиерей Казанского собора в Санкт-Петербурге.
 Соколов, Михаил Ксенофонтович (1885—1947) — русский советский художник, живописец и график, педагог.
 
 
 Соколов, Михаил Семёнович (1912—1980) — полный кавалер ордена Славы.
 Соколов, Михаил Сергеевич (1934—2019) — советский и российский фитопатолог, академик РАСХН, академик РАН.
 Соколов, Михаил Филиппович (1892—1938) — советский партийный и государственный деятель; ответственный секретарь Брянского губернского комитета РКП(б).
 Соколов, Михаил Эдуардович (род. 1959) — доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора Института математических исследований сложных систем МГУ.